Bongiorno es un apellido que puede referirse a :

Personas
 Francesco Manuel Bongiorno (1990-), ciclista profesional italiano.
 Guillermo Rubén Bongiorno (1978-), ciclista argentino ya retirado.
 María José Bongiorno,  senadora del Frente para la Victoria por la provincia de Río Negro.
 Mike Bongiorno (1924-2009), presentador de televisión italoestadounidense.